

Персоналії 
 Пухов Георгій Євгенович (1916–1998) — вчений у галузі обчислювальної техніки, дійсний член АН УРСР
 Пухов Микола Павлович (1895–1958) — генерал-полковник, Герой Радянського Союзу
 Пухов Михайло Георгійович (1944—1995) — російський радянський письменник-фантаст, редактор, перекладач, учений-фізик та програміст.

Географічні назви 
 Пухов — місто в Словаччині
 Пухов — комуна в Німеччині, земля Мекленбург — Передня Померанія
 Пухов — округ в Словаччині, Тренчинський край

Див. також 
 Пухова

російські прізвища